Borgo di Meco ima više značenja:
 Borgo di Meco (Pordenone)
 Borgo di Meco (Udine)
 Borgo di Meco (Venecija)